El término Baire puede referirse a:

 Baire, localidad en la provincia de Santiago de Cuba.
 El partido de Baire fue una división administrativa histórica de la jurisdicción de Jiguaní en el antiguo departamento Oriental (Cuba).
 El Grito de Baire, levantamiento simultáneo en 35 localidades del oriente de Cuba el 24 de febrero de 1895.
 René-Louis Baire (1874-1932), matemático francés.